Příjmení Abad nosí více různých významných osobností:

příjmení
 Damien Abad (* 1980) – poslanec Evropského parlamentu
 Manuel Abad y Queipo (1751–1825) – španělský římskokatolický církevní hodnostář
 Mercedes Abadová (* 1961) – španělská spisovatelka a novinářka